Tjoploje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tjoploje (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula, Verwaltungssitz des Tjoplo-Ogarjowski rajon

Dörfer:
 Tjoploje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Tjoploje (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Tjoploje (Kursk, Ponyrowski), in der Oblast Kursk, Ponyrowski rajon
 Tjoploje (Kursk, Timski), in der Oblast Kursk, Timski rajon
 Tjoploje (Kursk, Tscheremissinowski), in der Oblast Kursk, Tscheremissinowski rajon
 Tjoploje (Lipezk, Dankowski), in der Oblast Lipezk, Dankowski rajon
 Tjoploje (Lipezk, Lebedjanski), in der Oblast Lipezk, Lebedjanski rajon
 Tjoploje (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Tjoploje (Tula, Leninski), in der Oblast Tula, Leninski rajon
 Tjoploje (Tula, Wenjowski), in der Oblast Tula, Wenjowski rajon
 Tjoploje (Twer), in der Oblast Twer